Корибант (или Кирбант, ) — персонаж древнегреческой мифологии, связан с корибантами. Сын Иасиона и Кибелы. Его жена — Фива, дочь Килика. Отец Иды. По некоторым, отец Аполлона второго.

По его имени назван род растений семейства Орхидные — Corybas.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии